Појам Орланци може се односити на:

 Орланци (Арачиново), насељено место у општини Арачиново у Северној Македонији
 Орланци (Кичево), насељено место у општини Кичево у Северној Македонији